

Italia 
 Villa Margherita – polo museale situato a Bordighera
 Villa Margherita – villa a Castagneto Carducci
 Villa Margherita – giardino storico a Castellammare del Golfo
 Villa Margherita – giardino pubblico situato nel centro cittadino di Catanzaro
 Villa Margherita – sede dell'ospedale Piero Palagi a Firenze
Villa Margherita – villa a Gressoney-Saint-Jean
 Villa Margherita – giardino pubblico a Ragusa
 Villa Margherita – giardino pubblico a Trapani, dove si svolgono le rappresentazioni teatrali del Luglio Musicale Trapanese
 Villa Manfrin detta Margherita – villa a Treviso

Svizzera 
 Villa Margherita – villa museo a La Chaux-de-Fonds